Le classement mondial de snooker 2011-2012 est le classement mondial des  professionnels les mieux classés pour la saison 2011-2012.

Règlement 
Les points sont calculés en additionnant les points accumulés lors des deux saisons précédentes (2009-2010 et 2010-2011).

Notes et références

Notes

Références 

2011-2012
Classements 2011-2012
Classements 2011-2012